Жан-Гийо́м Беатри́кс (; 24 марта 1988, , Рона, Франция) — французский биатлонист, бронзовый призёр Олимпийских игр 2014 года в гонке преследования, пятикратный призёр чемпионатов мира в эстафетах, двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы (2010, 2011). После окончания сезона 2017/2018 завершил карьеру.

Спортивная карьера

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Юниорские и молодёжные достижения

Кубок мира 

 Дебют в кубке мира — 13 марта 2008 года в спринтерской гонке в Хольменколлене — 77 место.
 Первое попадание в очковую зону — 12 декабря 2008 года 25 место в спринте в Хохфильцене.
 21 декабря 2008 года в Хохфильцене, дебютируя в составе эстафеты, Жан-Гийом первый раз поднялся на подиум — 3 место.
 Первое попадание на расширенный подиум — 15 декабря 2011 года Беатрикс, показав одинаковое время с Симоном Шемппом, занял 4 место в спринте в Хохфильцене.
 Первое попадание на подиум в личной гонке — 18 января 2014 года. Беатрикс занял 2 место в гонке преследования в итальянской Антерсельве, уступив лишь Симону Шемппу из сборной Германии.

Награды 
 Кавалер ордена «За заслуги» (18 апреля 2014 года).

Примечания

Ссылки 

 

Биатлонисты Франции
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года